Schiff (mittelhochdeutsch schif, ‚[länglicher] Behälter, Schiff‘) steht für:
 Schiff, großes Wasserfahrzeug
 Schiff (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kirchenschiff, Längsraum in Kirchen
 Wasserschiff (Gefäß), Gefäß zur Erhitzung von Wasser bei Herden oder Öfen
 Setzschiff, Gerätschaft im Buchdruck
 Schiff (Heraldik), Wappenfigur
 Schiff (Maß), frühere Untereinteilung der Harde (Verwaltungsmaß)
 Nachttopf, studentensprachlich
 Das Schiff, Schiffstheater in Hamburg

Siehe auch:

 Schiffchen (Begriffsklärung)
 schiffen („zu Schiff fahren“)
 Shiff (Jonathan M. Shiff)
 Schif (Rabea Schif)